Sezon 2020/2021 Pucharu Świata w kombinacji norweskiej rozpoczął się 27 listopada 2020 w fińskiej Ruce, a ostatnie zawody z tego cyklu zostały rozegrane 21 marca 2021 w niemieckim Klingenthal. Kraje, w których odbyły się konkursy PŚ to Finlandia, Austria, Włochy, oraz Niemcy. 

Tytuł obronił Norweg Jarl Magnus Riiber, a w Pucharze Narodów najlepsza okazała się reprezentacja Niemiec.

Kalendarz i wyniki

Wyniki reprezentantów Polski

Klasyfikacje

Przypisy

Bibliografia 
 
 Klasyfikacja generalna

Puchar Świata w kombinacji norweskiej
Sezon 2020/2021 w kombinacji norweskiej